Рашида Гильмитдиновна Туйсина (; ) — башкирская танцовщица. Заслуженная артистка РСФСР (1978), народная артистка Республики Башкортостан, лауреат премий имени Салавата Юлаева (1973) и Г. Саляма (1968).

Биография 
Рашида Гильмитдиновна Туйсина родилась 10 мая 1942 года в ауле Чингизово Баймакского района Башкирской АССР.

В 1960 году стала солисткой Башкирского ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

В репертуаре Рашиды Туйсиной башкирские танцы «Загида», «Гульназира», «Зарифа», «Проказницы», «Старинный танец с ведром», «Бишбармак» и другие. Принимала участие в концертах во многих городах Советского Союза, стран Европы, Азии и Африки.

Вместе с кураистом и исполнителем горлового пения Ишмуллой Дильмухаметовым создали несколько музыкально-хореографических номеров. Дуэт принимал участие в IX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в Софии (1968 год), где завоевал звание лауреата и золотую медаль, исполнив под аккомпанемент курая танец «Загида». Творческий союз удостоен премии имени Салавата Юлаева.

Рашида Туйсина работала в Республиканской гимназии-интернате имени Г. Альмухаметова. Ныне является членом жюри республиканского телевизионного конкурса народного танца «Байык».

Семья 
Муж Анвар Ишбердин и сын Халил являются солистами Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

Политическая позиция 
В 2014 году подписала Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Награды и звания
 Премия имени Г. Саляма (1968)
 Республиканская премия имени Салавата Юлаева — за концертно-исполнительскую деятельность в 1973 году и высокое мастерство в музыкально-хореографической композиции «Родного Урала» в 1974 году.
 Заслуженная артистка РСФСР (1978)
 Орден Салавата Юлаева
 Народная артистка Республики Башкортостан (2008).

Примечания

Литература 
 https://web.archive.org/web/20150923182518/http://www.bashvest.ru/articles/12776 Юрий Узиков. Богиня танца//Башвестъ, 10 мая 2006.
 Багуманов А. И., Фаизова Ф. А. Лауреаты премии имени Салавата Юлаева. — Уфа: Китап, 1999. — 272 с. — С.58—60.
 Рашида Туйсина //Рампа, 12—2004. — С.22—23.
 Докучаева А. Рождённая танцевать [Текст] / А. Докучаева. — // Рампа. — 2009. — № 9. — С. 30—31.

Ссылки 
 

Лауреаты Республиканской премии имени Г. Саляма